54-й чемпіонат України (УРСР) з шахів, що проходив в Ужгороді у червні 1985 року.

Загальна інформація про турнір 
Категорія турніру — V (середній рейтинг учасників — 2360 очка).

Фінальний турнір чемпіонату України 1985 року проходив за коловою системою за участі 16 шахістів, серед яких 14 майстрів та 2 кандидати у майстри 16-річні Василь Іванчук і Михайло Бродський.

Чемпіоном України вдруге став 21-річний харківський студент Валерій Невєров (11 очок).

Набравши по 9½ очок друге-четверте місця розділили між собою житомирянин Ігор Вайнерман (2-е місце за коефіцієнтом Бергера), Василь Іванчук з Бережан (3-є місце) та одесит Микола Легкий (4-е місце).

Чемпіон України 1979 року Володимир Охотник вибув з турніру після 7 туру, результати партій за його участі не враховувалися.

В.Іванчук виконав норму майстра спорту (8,5 очка).

Зі 105 зіграних на турнірі партій  — 67 закінчилися перемогою однієї зі сторін (63,8%), внічию завершилися 38 партії.

Турнірна таблиця

Література 
 «Шахматный бюллетень» № 9/1985 стор.17-19
 «Шахматы» (Рига) № 18/1985 стор.10-11

Посилання 
 Таблиця чемпіонату 
 Партії чемпіонату
 Таблиця чемпіонату 

1985 у шахах
1985 в українському спорті
Червень 1985
Чемпіонати УРСР із шахів